Collegio elettorale di Cefalù – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Cefalù – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)
Collegio elettorale di Cefalù – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1948-1993)